Orkney-szigetek, az Egyesült Királysághoz tartozó szigetcsoport Skóciától északkeletre
 Orkney, bányaváros a Dél-afrikai Köztársaságban